Андре Холанд (; Бесемер, 28. децембар 1979) амерички је глумац. Познат је по улози Кевина у Оскаром награђеном филму Месечина из 2016. године.

Биографија 
Рођен је и одрастао у Бесемеру. Завршио је Католичку средњу школу Џон Керол. Са 11 година је одиграо прву улогу у позоришту.

Филмографија

Филм 

|-
| rowspan=3 | 2008.
|
| -{Sugar}-
| Бред Џонсон
|
|-
| Чудо у Светој Ани
| -{Miracle at St. Anna}-
| редов Нидлс
|
|-
|
| -{Last Call}-
| Пит
|
|-
| rowspan=2 | 2009.
| Кад невесте зарате
| -{Bride Wars}-
| -{DJ Jazzles}-
|
|-
|
| -{Us: A Love Story}-
| жртва
| кратки филм
|-
| 2011.
|
| -{Small, Beautifully Moving Parts}-
| Леон
|
|-
| 2012.
|
| -{Nobody's Nobody's}-
| Џејсон
| кратки филм
|-
| 2013.
| 42
| 42
| Вендел Смит
|
|-
| rowspan=2 | 2014.
| Црно или бело
| -{Black or White}-
| Реџи Дејвис
|
|-
| Селма
| -{Selma}-
| Ендру Јанг
|
|-
| 2016.
| Месечина
| -{Moonlight}-
| Кевин Џоунс
|
|-
| 2018.
| Капије времена
| -{A Wrinkle in Time}-
| Џејмс Џенкинс
|
|-
| rowspan=2 | 2019.
|
| -{High Flying Bird}-
| Реј Берк
|
|-
|
| -{Battle at Big Rock}-
| Денис
| кратки филм
|-
| 2021.
| Претварање
| -{Passing}-
| Брајан Редфилд
|
|-
| 2022.
|
| -{Bones and All}-
| Френк Јирли
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2006.
| Ред и закон
| -{Law & Order}-
| Дејвид Сакс
| 1 епизода
|-
| rowspan=2 | 2007.
|
| -{The Black Donnellys}-
| Френк Томас
| 1 епизода
|-
|
| -{The News}-
| Дешон Беркет
| ТВ филм
|-
| 2009.
|
| -{Lost & Found}-
| Гејл Диксон
| ТВ филм
|-
| rowspan=2 | 2010.
|
| -{The Rockford Files}-
| Анџел Мартин
| ТВ филм
|-
| Опасна игра
| -{Damages}-
| менаџер банке
| 1 епизода
|-
| rowspan=2 | 2011.
|
| -{Friends with Benefits}-
| Џулијан Фицџералд
| 13 епизода
|-
| Одстрел
| -{Burn Notice}-
| Дион Карвер
| 1 епизода
|-
| 2012—2013.
|
| -{1600 Penn}-
| Маршал Малој
| 13 епизода
|-
| 2014—2015.
| Хирург
| -{The Knick}-
| Алџернон Едвардс
| 20 епизода
|-
| 2016.
| Америчка хорор прича: Роаноук
| -{American Horror Story: Roanoke}-
| Мет Милер
| 9 епизода
|-
| 2018.
| Касл Рок
| -{Castle Rock}-
| Хенри Дивер
| 10 епизода
|-
| 2020.
|
| -{The Eddy}-
| Елиот Удо
| 8 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1989.
Биографије живих особа
Афроамерички глумци